Куперман — фамилия.
 Куперман, Александр — эстонский игрок в покер.
 Куперман, Борис Иосифович (1933—2002) — советский паразитолог, гельминтолог.
 Куперман, Владимир Генрихович — российский экономист.
 Куперман, Иосиф Миронович (псевдоним Осип Миронович Осипов; 1900—1957) — советский писатель, литературный критик, экономист, военный историк.
 Куперман, Исер Иосифович (1922―2006) ― советский и американский шашист, шашечный теоретик, международный гроссмейстер.
 Куперман, Роман (род. 1992) — российский актёр.
 Куперман, Фанни Михайловна (1904—1983) — советский биолог, специалист в области физиологии растений, профессор МГУ, заслуженный деятель науки Кабардино-Балкарской АССР.
 Купер, Юрий Леонидович (настоящая фамилия Куперман; род. 1940) — советский, американский и российский художник.

См. также 
 Киперман